Chaetopyrena är ett släkte av svampar. Chaetopyrena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetopyrena